Угол — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Антушевского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Бечевинское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Бечевинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Белозерска по автодороге — 52 км, до центра муниципального образования села Антушево  по прямой — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Задняя, Палкино, Средняя.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
 Угол в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)